Ariceștii Rahtivani – comune del distretto di Prahova
Ariceștii Zeletin – comune del distretto di Prahova